Тачита е китайски отбор от Формула Е. Създаден е през 2016 г. след като Тим Агури прекратява участието си във Формула Е и неговият лиценз е продаден на Чайна Медия Кепитъл, която основава новия отбор.

История

Сезон 2016/17 
В дебютния за отбора сезон пилоти на отбора са Жан-Ерик Верн, който идва от DS Върджин Рейсинг, и Ма Кингхуа, който в изминалия сезон записва три старта за Тим Агури. Първите точки за отбора печели Верн, който завършва на осма позиция във втория кръг в Маракеш. В следващия старт - в Буенос Айрес, той записва и първи подиум, финиширайки втори. Тъй като Кингхуа се представя под очакванията, след само три кръга мястото му заема бившият пилот на Заубер Ф1 и Хаас във Формула 1 Естебан Гутиерес. Гутиерес обаче участва също само в три състезания, тъй като след старта в Париж замества контузения пилот на Дейл Койн Рейсинг Себастиан Бурде в Индикар, а на негово място идва досегашния пилот на Венчъри Формула Е Стефан Саразен. Жан-Ерик Верн носи първата победа за Тачита в последния кръг в Монреал. Четиримата пилоти печелят общо 156 точки, с които тимът завършва на пето място в класирането при отборите. Със 117 точки Верн остава на пето място в генералното класиране при пилотите, Саразен е 10-и с 36, Гутиерес – 22-ри с 5, а Кингхуа – последен без точки.

Сезон 2017/18 
За сезон 2017/18 на мястото на Стефан Саразен идва дебютантът във Формула Е Андре Лотерер, шампион за 2012 г. в Световния шампионат за издръжливост и трикратен победител в 24-те часа на Льо Ман.

Пилоти

Резултати

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт в САЩ
Спорт в Лос Анджелис